Han Jiang bezeichnet:

Han Jiang (Han Shui) (auch Han Shui genannt), Fluss in den chinesischen Provinzen Shaanxi und Hubei
Han Jiang (Guangdong), Fluss in der chinesischen Provinz Guangdong